Clash of Cultures bezeichnet:

 Clash of Cultures, eigentlich The Clash of Civilizations (deutsch wörtlich „Zusammenprall der Zivilisationen“), deutscher Titel Kampf der Kulturen, Buch von Samuel P. Huntington
 Clash of Cultures, Brettspiel von Z-Man Games